

Ларкспер — місто, штат Каліфорнія
 Ларкспер — місто, штат Колорадо